bitka kod Dobora 1394.
bitka kod Dobora 1397.
Palež Dobora 1408.